Салгаду Филью  — аэропорт, обслуживающий город Порту-Алегри, Бразилия.
 Салгаду Филью — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Парана.
 Сенадор-Салгаду-Филью — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Сул.